Galumnellidae är en familj av kvalster. Galumnellidae ingår i överfamiljen Galumnoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Galumnellidae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Galumnellidae